«Меня зовут Джо» () — художественный фильм британского режиссёра Кена Лоуча, снятый по сценарию Пола Лаверти в 1998 году.

Сюжет 
Алкоголик Джо Кэвэн, не так давно переставший пить, ведёт обычную жизнь безработного — получает мизерное пособие и перебивается случайными заработками.

В свободное время он тренирует вместе с другом футбольную команду, состоящую из таких же, как он безработных молодых парней, выживающих на рабочей окраине Глазго.

Случайная встреча с Сарой Дауни дала Джо надежду начать всё с нового листа. Исполненный самых лучший намерений, Джо принимает участие в судьбе своего молодого подопечного, задолжавшего местному криминальному дельцу.

В надежде списать долг Лиама, Джо соглашается перевезти наркотики в салоне арендованного автомобиля. О сделке узнаёт Сара, которая была готова ответить согласием на предложение Джо. Она разочарована скрытностью жениха и разрывает помолвку.

Джо идёт в бар, где заправляют люди Макгоуэна. Возбуждённый происшедшими событиями, он теряет контроль, избивает преступного босса и возвращается домой. В ожидании скорой расплаты, попрощавшийся с жизнью Джо распивает принесённую с собой бутылку и приказывает пришедшему Лиаму вместе с женой и ребёнком срочно бежать из города.

В ролях 
 Питер Маллан — Джо
 Луиза Гудолл — Сара
 Дэвид Маккей — Лайам
 Энн-Мари Кеннеди — Сабина
 Дэвид Хейман — Макгоуэн
 Гэри Льюис — Шенкс
 Лоррейн Макинтош — Мэгги

Награды и номинации 
 1998 — приз Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (Питер Маллан).
 1998 — три премии британского независимого кино: лучший британский фильм, лучший режиссёр (Кен Лоуч), лучший оригинальный сценарий (Пол Лаверти); а также две номинации: лучшая мужская роль (Питер Маллан), лучшая женская роль (Луиза Гудолл).
 1998 — две номинации на премию Европейской киноакадемии: лучший фильм (Ребекка О’Брайен), лучшая мужская роль (Питер Маллан).
 1998 — три приза кинофестиваля в Вальядолиде: «Золотой колос» (Кен Лоуч), лучшая мужская роль (Питер Маллан), приз зрительских симпатий (Кен Лоуч).
 1999 — номинация на премию BAFTA за лучший британский фильм (Кен Лоуч, Ребекка О’Брайен).
 1999 — премия «Бодил» за лучший неамериканский фильм (Кен Лоуч).
 1999 — премия «Империя» лучшему британскому актёру (Питер Маллан).
 1999 — премия Лондонского кружка кинокритиков за лучший дебют (Питер Маллан), а также 4 номинации: лучший британский фильм, лучший британский режиссёр (Кен Лоуч), лучший британский актёр (Питер Маллан), лучшая британская актриса (Луиза Гудолл).
 1999 — Приз зрительских симпатий на Международном кинофестивале в Портленде (Кен Лоуч).
 1999 — премия «Роберт» (Дания) за лучший неамериканский фильм (Кен Лоуч).

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о Глазго
Фильмы на английском языке
Социальная драма
Фильмы Испании 1998 года
Фильмы Великобритании 1998 года
Фильмы Италии 1998 года
Фильмы Франции 1998 года
Фильмы WDR
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы Channel 4 Films